Карасаз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карасаз — село в Райымбекском районе Алматинской области.
 Карасаз (быв. Петровка) — аул в Жуалынском районе Жамбылской области
 Карасаз — село в Шетском районе Карагандинской области.

Другое
 Карасаз — река в Баймакском районе Башкирии.